Adalgisa Magno Guterres (née en 1975), femme politique est-timoraise ;
 António Manuel de Oliveira Guterres (né en 1949), homme d'État portugais ;
 Éder Guterres Silveira (né en 1977), footballeur brésilien ;
 Francisco Guterres (né en 1954), homme d'État est-timorais.
Patronyme portugais